Beilschmidt ist der Familienname folgender Personen: 

 Curt Beilschmidt (1886–1962), deutscher Komponist
 Daniel Beilschmidt (* 1978), deutscher Organist, seit 2009 Universitätsorganist in Leipzig
 Rolf Beilschmidt (* 1953), deutscher Hochspringer